Indian Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indian Hills (Colorado), im Jefferson County
 Indian Hills (Kalifornien), im Calaveras County
 Indian Hills (Kentucky), im Jefferson County
 Indian Hills (Nevada), im Douglas County
 Indian Hills (Texas), im Hidalgo County
 Indian Hills (Wisconsin), im Green Lake County

Siehe auch:
 Indian Hill